Kittel ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Kittel ist ein indirekter Berufsname für einen Kittelschneider.

Namensträger 
 Adolf Kittel (1902–nach 1928), tschechoslowakischer Mittelstreckenläufer
 Andreas Kittel (* 1967), deutscher Mathematiker, Didaktiker und Hochschullehrer
 Arthur Kittel (1838–1926), deutscher Arzt

 Carl Kittel (1874–1974), österreichischer Dirigent und Komponist 
 Carlotta Kittel (* 1988), deutsche Filmeditorin und Filmregisseurin
 Charles Kittel (1916–2019), US-amerikanischer Physiker
 Eduard von Kittel (1864–1935), Marineoffizier 
 Erich Kittel (1902–1974), deutscher Archivar
 Eugen Kittel (1859–1946), deutscher Eisenbahnkonstrukteur
 Ferdinand Kittel (1832–1903), deutscher Missionar
 Georg Kittel (1880–1962), deutscher Maler 
 Gerhard Kittel (1888–1948), deutscher Theologe
 Gerhard Kittel (Mediziner) (1925–2011), deutscher Phoniater und Pädaudiologe
 Gisela Kittel (* 1940), deutsche Theologin und Didaktikerin
 Heinrich Kittel (1892–1969), deutscher Generalleutnant
 Helmuth Kittel (1902–1984), deutscher Theologe
 Hermine Kittel (1879–1948), österreichische Schauspielerin und Opernsängerin (Alt)
 Horst Kittel (1942–2020), deutscher Fußballspieler
 Jeremy Kittel (* 1984), US-amerikanischer MNusiker und Komponist

 Josef Balduin Kittel (1869–1929), deutscher Jurist, Verbandsfunktionär und Autor 
 Karl Kittel (1874–1974), österreichischer Dirigent und Komponist, siehe Carl Kittel 
 Karl Kittel (* 1937), deutscher Unternehmensgründer
 Kaspar Kittel (1603–1639), deutscher Musiker und Komponist
 Leon Kittel (* 1999), deutscher Eishockeyspieler
 Ludwig Kittel (1869–1946), deutscher Maler
 Manfred Kittel (* 1962), deutscher Historiker
 Marcel Kittel (* 1988), deutscher Radrennfahrer
 Marlon Kittel (* 1983), deutscher Schauspieler
 Martin Balduin Kittel (1798–1885), deutscher Geologe und Botaniker
 Mathias Kittel (* 1961), deutscher Radrennfahrer
 Otto Kittel (1917–1945), deutscher Jagdflieger

 Rudolf Kittel (1853–1929), deutscher Theologe
 Sonny Kittel (* 1993), deutsch-polnischer Fußballspieler
 Theodor Kittel (1883–1970), deutscher Verwaltungsjurist
 Viktor Kittel (1908–1976), deutscher Ophthalmologe
 
 Walther Kittel (1887–1971), deutscher Offizier
 Wolfgang Kittel (1899–1967), deutscher Eishockeyspieler und Luftfahrtmanager

Siehe auch 
 Kittl
 Kittle
 Kiddle

Weblinks 
 Kittel bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname